Телевизио́нный кана́л (или телеканал) — сформированная в соответствии с сеткой вещания и выходящая в свет (эфир) под постоянным наименованием и с установленной периодичностью совокупность телепрограмм и (или) соответственно иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов.

Другое возможное определение телевизионного канала — «сигнальный поток из транслируемых согласно предварительно составленному расписанию видеопрограмм».

Методы передачи на расстояние 
Для передачи телеканала на расстояние его изображение и звук преобразуются в электрический сигнал. Два традиционных метода передачи этого сигнала конечному пользователю (зрителю): радиоэфир (при помощи радиоволн; это так называемое эфирное телевидение, для приёма нужна антенна) и по кабелю (при помощи электрических колебаний; это так называемое кабельное телевидение). Для трансляции одного аналогового телеканала требуется полоса радиочастот шириной 6 (в США) или 7 МГц (в Европе). Эта выделяемая какому-то отдельному телеканалу полоса радиочастот тоже называется телевизионным каналом (см. статью «Телевизионный канал (полоса радиочастот)»), что может вызвать путаницу.

В настоящее время получает всё большее распространение цифровое телевидение. При этой технологии аудио- и видеосигнал оцифровывается, и к нему применяется метод математической компрессии. Результирующий цифровой сигнал становится в несколько раз меньшим исходного по объёму данных, поэтому по полосе частот, рассчитанной всего на один аналоговый телеканал, становится возможным передавать сразу несколько цифровых телеканалов.

Терминология 
Также телеканалы называют телевизионными программами. При такой терминологии нет путаницы с радиочастотными каналами, но возникает путаница с телевизионными передачами.

Кроме того, телеканалом в некоторых источниках могут называть компанию или группу компаний, которые этот телеканал создают.

В законодательствах разных стран

В России 
С 2011 года, после принятия изменений статьи 2 в Федеральный закон РФ № 2124-1 «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. телеканал считается средством массовой информации. Также средствами массовой информации считаются отдельные телепрограммы (то есть передачи, выходящие на каком-то телеканале с установленной периодичностью и под постоянным названием).

В Казахстане

Архив 
Все районы Кокшетауской области, Кустанайской области и другие.

Типы телеканалов 
Телеканалы бывают:
 по охвату вещания:
 общегосударственные, региональные и международные;
 по наполнению:
 универсальные и тематические (информационные, музыкальные, спортивные, фильмовые и сериальные, развлекательные в широком смысле, детские, телемагазины и так далее);
 по способу передачи на расстояние:
 эфирные, кабельные, спутниковые и онлайновые (интернет-каналы);
 по типу передаваемого сигнала:
 аналоговые и цифровые;
 по доступности:
 платные и бесплатные.

Примечания

Ссылки 

 What ever happened to Channel 1?

 
Передача данных
Терминология телевидения
Телевидение